Mistrzostwa Świata Juniorów w Skeletonie 2013 odbyły się od 10 do 16 grudnia 2012 roku w austriackim Igls. Rozegrano po dwie konkurencje przejazdów kobiet i mężczyzn.

Wyniki juniorów

Ślizg kobiet

Ślizg mężczyzn

Bibliografia 
 Wyniki ślizgu kobiet
 Wyniki ślizgu mężczyzn

2012 w skeletonie
2012 w Austrii
Zawody sportowe w Innsbrucku
Zawody skeletonowe